На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи місцевого значення в Україні під назвою «Вікові дуби»:
 Вікові дуби — Вінницька область, Жмеринський район 
 Вікові дуби — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Вікові дуби — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Вікові дуби — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Вікові дуби — місто Київ, Голосіївський район
 Вікові дуби — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Вікові дуби — Черкаська область, Канівський район, Михайлівське лісництво
 Вікові дуби — Черкаська область, Канівський район, Бучацьке лісництво
 Вікові дуби — Черкаська область, Маньківський район
 Вікові дуби — Чернівецька область, Кіцманський район

Інші 
 Вільнянські вікові дуби — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 В'язівські вікові дуби — Дніпропетровська область, Павлоградський район

Див. також 
 Богданів дуб
 Дуб звичайний (пам'ятка природи)
 Дуб черешчатий (пам'ятка природи)
 Багатовіковий дуб
 Віковий дуб
 Дуб звичайний (1 дерево)